Гаккель, Яков: Гаккель, Яков Модестович (1874—1945) — русский инженер, создатель одних из первых российских самолётов и тепловозов.
 Гаккель, Яков Яковлевич (1901—1965) — советский океанограф.